Murazzano ima više značenja:
 Murazzano, Ancona
 Murazzano, Cuneo